

Patronyme 
 Georges Kalinowski (1916-2000), philosophe franco-polonais ;
 Jacek Kalinowski (1953-), joueur polonais de basket-ball ;
 Jan Kalinowski (1860-1942), zoologiste polonais ; 
  (1982-), violoncelliste polonais ;
  ;
 Kastous Kalinowski (1838-1864), écrivain biélorusse ;
 Laurent Kalinowski (1955-), homme politique français ;
  ;
 Mirosław Kalinowski (1949-), joueur polonais de basket-ball ;
 Raphaël Kalinowski (1835-1907), moine carme polonais, canonisé en 1991 ;
 Zygmunt Kalinowski (1949-), footballeur polonais.

Voir aussi 
 (15548) Kalinowski ;
 Dasyprocta kalinowskii ;
 Hyladelphys kalinowskii ;
 Thomasomys kalinowskii.

Homonymie de patronyme